Певницкий — русская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Певницкий, Василий Фёдорович  (1832—1911) — писатель, профессор Киевской духовной академии.
 
 Певницкий, Иоанн Михайлович (1798—1863) — духовный писатель, протоиерей.